Герман Семёнович Зонин () — советский футболист и футбольный тренер. Мастер спорта. Заслуженный тренер СССР (1992), РСФСР (1980) и Украинской ССР (1966). Кандидат педагогических наук (1975). Доцент.

Биография 
Герман Семёнович Зонин родился 9 сентября 1926 года в Казани.

Начинал играть в футбол в 1941 году в юношеской команде «Динамо» (Казань).

Выступал за «Динамо» (Казань) (1945—1949), «Динамо» (Ленинград) (1950—1951 и 1953), «Трудовые Резервы» (Ленинград) (1954—1955).

Тренерскую карьеру начал в Ленинграде сразу после завершения карьеры игрока. Тренировал юношеские команды Василеостровского района (1956), «Трудовых Резервов» (1957—1959, по май). С мая 1959 года возглавлял «Трудовые Резервы», с которыми в 1-й же год чуть не вышел высшую лигу. Тем не менее, на следующий год команду расформировали.

Зонин уехал в Воронеж, где возглавил «Труд» (Воронеж). С командой работал очень успешно — по итогам сезона 1960 клуб вышел в высшую лигу. Тогда же Зонин вступил в КПСС. В сезоне 1961 воронежцы имели все шансы закрепиться в «вышке», однако, согласно положению, клуб из РСФСР, занимавший в сезоне 1961 последнее место среди российских команд, автоматически вылетал из высшей лиги. «Труд» занял 15-е место из 22-х команд, но был именно тем самым последним российским клубом.

С 1962 года возглавлял ворошиловградские «Трудовые Резервы», в которую был направлен центральным советом «Трудовых Резервов». В первый же сезон с ним команда победила в чемпионате Украины среди команд класса «Б». Это давало право на выступление в высшей лиге, но с сезона 1963 года класс «А» разделен на две группы и «Трудовые Резервы» стали выступать во 2-й группе. В 1963 году команда заняла 5-е место в лиге.

В 1965 году по решению союзного Спорткомитета был отправлен на работу со сборной Бирмы. Сборная при Зонине несколько раз выигрывала зональные турниры, стала победителем Азиатских игр 1966. Также с 1966 года одновременно работал и с молодёжной сборной, игроки которой потом успешно выступали в основной сборной. Тем не менее жизнь в Бирме для Зонина была сложной — он так и не привык к восточной кухне, а от авитаминоза у него стала гнить рука.

В 1968—1969 годах — старший преподаватель на кафедре футбола спортивного института им. Лесгафта. В октябре 1969 года по приглашению партийного руководства Луганска вернулся к работе с луганской командой, которая к тому времени плелась в хвосте турнирной таблицы высшей лиги. При Зонине в оставшихся играх команда одержала победы и сохранила место в «вышке». С 1970 года команда начала постепенное восхождение: в 1970  году —  5-я в лиге, в 1971 году — 4-я.

В 1972 году «Заря» стала чемпионом СССР. Это был первый случай, когда команда не из столицы союзной республики стала чемпионом СССР по футболу.

Также в июне  —  июле 1972 года Зонин был главным тренером сборной СССР на турнире в Бразилии, где игроки «Зари», укреплённые Ловчевым, Бышовцем и Асатиани, провели три матча. В одном выиграли, в двух проиграли.

Сам Зонин считал, что это турне по Южной Америке было специально устроено для его команды, чтобы не дать ей прийти к чемпионству. Тем не менее команда выдержала испытание, а через два дня после приезда выиграла в матче против московского «Торпедо» 4:2. После последнего матча чемпионата в 1972 году против днепропетровского «Днепра» Зонину была устроена встреча со спецпредставителем киевского «Динамо» Олегом Ошенковым. Последний предлагал Зонину переехать в Киев и возглавить «Динамо», на что Зонин ответил отказом и порекомендовал взять в Киев главного тренера «Днепра» Лобановского, который также был на встрече Зонина и Ошенкова. В итоге Лобановский уехал в «Динамо», а Зонин в Ленинград, где возглавил «Зенит»

Также в сезоне 1972 года Зонин был в составе тренерского штаба сборной на Олимпиаде 1972 в Мюнхене. Вместе с командой стал третьим призёром футбольного турнира.

В «Зените» Зонин больших успехов не добился, но выдвинул на первые роли игроков, которые в последующем стали чемпионами СССР — Давыдова, Мельникова, Ларионова, Клементьева.

К 1977 году у Зонина заметно пошатнулось здоровье — он перенес инфаркт, сердечный приступ. Поняв, что тренерская работа может привести к летальному исходу, решил вернуться к преподаванию. Снова работал на кафедре футбола Института им. Лесгафта (1978—1979, 1981—1987, по июль; с июля 1988).

В 1979—1980 годах  —  главный тренер СКА Ростов-на-Дону. Тренер-консультант СКА Ростов-на-Дону (1985, июль — сентябрь).

С сентября 1987 года возглавил «Динамо» (Тбилиси), помогал команде подняться с последних мест в лиге. При нём «Динамо» заняло в 1987 году 13-е место, а в 1988 году — 14-е. Главным шагом, который он воплотил в «Динамо», — введение строгой дисциплины в команде, выдвижение на первые роли молодых игроков — Гурули, Кецбая, Цвейбы.

Из «Динамо» (Тбилиси) был вынужден уйти из-за травмы, полученной на тренировке. В один из моментов игрок «Динамо» Малхаз Арзиани делал сильную диагональную передачу. Мяч попал в землю, получил дополнительное ускорение и попал в голову тренеру, который не видел мяча. В результате удара у Зонина лопнула барабанная перепонка, было повреждено глазное дно, и его на «скорой» увезли с базы. Больше в команде он не появлялся, посчитав, что это уже знак уходить на покой.

Герман Зонин скончался 26 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге на 96-м году жизни. Похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.

Достижения в качестве главного тренера 
 Чемпион СССР (1972)
 Обладатель Кубка Прибалтийских стран (1959)

Награды 
 Почётный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом»

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте zenit-history.ru
 «Играли так, что «Динамо» умоляло нас на ничью. В Киеве!» Не стало автора главной сенсации советского футбола

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Казань
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Футбольные тренеры СССР
Заслуженные тренеры СССР
Заслуженные тренеры России
Тренеры сборной СССР по футболу
Тренеры сборной Мьянмы по футболу
Тренеры ФК «Трудовые резервы» Ленинград
Тренеры ФК «Факел»
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Тренеры ФК СКА Ростов-на-Дону
Тренеры ФК «Динамо» Тбилиси
Члены КПСС
Долгожители России